Бигнек (тж. Биг Нек; англ. Bigneck, Big Neck) — многозначный термин.

Значения 
 Бигнек — невключённая территория в округе Адамс (штат Иллинойс, США).
 «Big Neck» — дизайнерский бренд.
 «Big Neck Records» (тж. «Bigneck Records») — американская студия звукозаписи.